Ez a lista a Profilozók (Profilage) című franciai sorozat epizódjait tartalmazza. A sorozatot Magyarországon az AXN mutatta be 2012. április 19.-én.

Évados áttekintés

Epizódok

Első évad (2009)

Második évad (2010)

Harmadik évad (2012)

Negyedik évad (2013)

Ötödik évad (2014)

Hatodik évad (2015)

Hetedik évad (2016)

Nyolcadik évad (2017)

Kilencedik évad (2018)

Tizedik évad (2020)

Fordítás 

Televíziós sorozatok epizódlistái